MASH, acrònim de Mobile Army Surgical Hospital, hospital quirúrgic mòbil de l'exèrcit dels Estats Units
 M*A*S*H (novel·les), sèrie de 15 novel·les escrites per Richard Hooker entre 1968 i 1977
 M*A*S*H (pel·lícula), pel·lícula de 1970 dirigida per Robert Altman i basada en la primera novel·la M*A*S*H
 M*A*S*H (sèrie de televisió), sèrie estatunidenca emesa originalment per la CBS entre 1972 i 1983